Mascagni  ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Mascagni (1917–2004), italienischer Musiker und Politiker
 Donato Arsenio Mascagni (1579–1637), italienischer Mönch, Maler und Bildhauer
 Paolo Mascagni (1755–1815), italienischer Naturwissenschaftler, Anatom und Arzt
 Pietro Mascagni (1863–1945), italienischer Komponist
 Mario Mascagni (1881–1948), italienischer Komponist und Dirigent